Гу́став (на иностр. Gustav или Gustave, в Швеции Gustaf) — мужское имя шведского происхождения, а также название.
Варианты: Гюстав (фр.), Густаво (итал., исп.), Густаф (швед.), Гуус (нидерл.), Кустави (фин.).

Имя

Австрия 
 Густав (1781—1848) — австрийский генерал, ландграф Гессен-Гомбургский (с 1846).

СССР/Россия 
 «Густав» — прозвище Георгия Гурьянова, барабанщика группы «Кино».

Франция 
 Гюстав Лебон (фр. Gustave Le Bon; 1841—1931) — французский психолог, социолог, антрополог и историк.
 Гюстав Эйфель (фр. Gustave Eiffel; 1832—1923) — французский архитектор, основатель Эйфелевой башни.

Чехословакия 
 Густав Гусак (1913—1991) — президент Чехословакии.

Швеция 
По-шведски имя пишется Gustaf. Имена королей традиционно передаются как «Густав», имена прочих деятелей могут передаваться и как Густав, и как Густаф.
 Густав I (1496—1560) — король Швеции в 1523—1560 годах, основатель династии Ваза.
 Густав Шведский (1568—1607) — сын короля Эрика XIV, вынужденный жить в изгнании; с 1599 года находился в России (сперва как жених Ксении Годуновой), где и умер.
 Густав II (1594—1632) — сын Карла IX и Кристины Гольштейн-Готторпской, король Швеции в 1611—1632 годах.
 Густав III (1746—1792) — король Швеции в 1771—1792 годах; скончался в результате покушения.
 Густав IV (1778—1837) — король Швеции в 1792—1809 годах; был вынужден отречься от престола.
 Густав Шведский (1799—1877) — старший сын короля Густава IV, наследный принц до 1809 года; жил в изгнании.
 Густав V (1858—1950) — король Швеции в 1907—1950 годах; из династии Бернадотов.
 Густав VI (1882—1973) — король Швеции в 1950—1973 годах, старший сын Густава V.
 Густав Адольф (1906—1947) — старший сын Густава VI, отец короля Карла XVI Густава; погиб в авиакатастрофе.
 Карл XVI Густав — король Швеции с 1973 года.

Другое 
 Густав — нильский крокодил-людоед, живущий в Бурунди.
 Густав Элайджа Ар — певец, известный под сценическим псевдонимом «Lil Peep».
 «Густав» — рисованный юмористический мультсериал (Венгрия, 1964—1977).
 «Густав» — сверхтяжёлое железнодорожное артиллерийское орудие Вермахта.
 «Густав» — атлантический ураган 2008 года.

См. также 
 Густавианцы
 Густавия

Примечания